Die Open du Pays d’Aix 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Mai 2015 in Aix-en-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Mai 2015 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 15 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jonathan Eysseric
 Yann Marti
 José Pereira
 Laurent Rochette

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Antoine Escoffier
 Andriej Kapaś

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Aix-en-Provence